Jeep Compass (2006)
Jeep Compass (2016)